Костяново — деревня в Большесельском сельском поселении Большесельского района Ярославской области.

Население 
По данным статистического сборника «Сельские населенные пункты Ярославской области на 1 января 2007 года», в деревне Костяново не числится постоянных жителей. По топокарте на 1973 год в деревне проживало 10 человек.

География 
Самая южная деревня района расположена на удалении около 1,5 км от правого восточного берега реки Молокша, левого притока Юхоти. Деревня стоит на окружённом лесами поле, протянувшемся на 2 км с севера на юг и на 1 км с востока на запад. От Костяново к северу идёт дорога длиной около 2 км к деревне Никола-Молокша, через которую связана с центром района. Южнее деревни находится Борисоглебский район (Ярославская область), В трех километрах к югу от деревни с запада на восток протекает река Яксура из бассейна реки Которосль.

Примечания 

Населённые пункты Большесельского района